Гротриан:

 Гротриан, Вальтер — немецкий астроном.
 Гротриан — кратер на обратной стороне Луны.